Tepe – in archeologia, termine persiano (analogo all'arabo tell o al turco höyük) che indica una collina formata dall'accumularsi di antichi materiali architettonici
 Tépe – comune dell'Ungheria
 Amanda Tepe – attrice statunitense
 Leonie Tepe – attrice tedesca